Wolfgang Bauer peut désigner :

 Wolfgang Bauer (né en 1970), reporter pour le magazine allemand FOCUS, qui a observé les crimes de guerre en Afghanistan ;   
 Wolfgang Bauer (né en 1959), physicien d'origine allemande à la Michigan State University ;   
 Wolfgang Bauer (1941–2005), écrivain et dramaturge autrichien ;   
 Wolfgang Maria Bauer (né en 1963), acteur allemand de télévision.

Homonymie